Nikolov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ivan Nikolov
 Todor Georgiev Nikolov